Barcs (plaats), plaats en gemeente in Hongarije
 Barcs (district), district in Hongarije